Elmwood Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elmwood Park (Illinois)
Elmwood Park (New Jersey)
Elmwood Park (Wisconsin)